Yutaka Baba ist der Name folgender Personen:

* Yutaka Baba (Wasserspringer) (* 1934), japanischer Wasserspringer
 Yutaka Baba (Fußballspieler) (* 1986), japanischer Fußballspieler